Неде́ля о Закхе́е () — последнее воскресенье перед подготовкой к Великому посту в Православных церквах. Следующее воскресенье после Недели о Закхее — это Неделя о мытаре и фарисее, начало богослужений с использованием Постной Триоди.

В Православной церкви на каждой литургии положено рядовое, или дневное чтение из Апостола и Евангелия. Для этой цели тексты Апостола и Евангелия разделены на зачала. Чтения начинаются на литургии Пасхи. Расписание рядовых чтений помещены в самих служебных Апостоле и Евангелии (какое зачало в какой день, какой седмицы года нужно читать на литургии). Это расписание состоит из двух частей, которые носят названия в Евангелии: «Сказание еже како на всяк день должно есть чести в седмицах всего лета» и «Сказание субботам и неделям святаго великаго поста». Расписание первой части рассчитано на 44 недели и 43 седмицы, на 302 дня; а расписание второй части рассчитано на семь седмиц и на шесть недель, на 48 дней. Общее количество недель и седмиц — 50 недель и седмиц, 350 дней. Между двумя Пасхами «расстояние» (количество недель и седмиц) различное. Оно может быть как меньше, так и больше 350 дней. Согласно Типикону, в последнее воскресение перед началом Постной Триоди должно читаться 94-е зачало Евангелия от Луки. Для этой цели каждый год, согласно уставу, совершается преступка или отступка евангельских чтений. Если «расстояние» между Пасхами < 350 дней, то совершается преступка — часть евангельских чтений пропускается (преступается). Если «расстояние» между Пасхами > 350 дней, то совершается отступка — часть евангельских чтений повторяется. Всё это сделано для того, чтобы в последнее воскресение перед началом Триоди на литургии читалось 94-е зачало:

По имени Закхея-мытаря и называется эта Неделя (воскресенье) — Неделя о Закхее. Кроме евангельского чтения о начальнике мытарей Закхее, других литургических текстов и особенностей, в этот день связанных с Закхеем, нет.

Рассказ об искреннем покаянии Закхея является примером для приготовления христиан к покаянию в период Великого поста.

Литература 
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ Γράφει ὁ Ἱεροκῆρυξ Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης.
 Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) Слова и проповеди 1. Недели перед Великим Постом Неделя о Закхее. 
 Митрополит Антоний Сурожский, слово в Неделю о Закхее.
 Розанов, Василий Васильевич. Богослужебный устав Православной Церкви, 1902.

Христианские праздники
Переходящие праздники в христианстве
Новый Завет
Житие Иисуса Христа